Arsi – zona dell'Etiopia, nella regione di Oromia
Ársi o Arússi, gruppo etnico del Corno d'Africa
Arsi-tesi – in metrica, l'elevamento e l'abbassamento della mano